Ел Москито има више значења:

 Ел Москито (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Москито (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Москито (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику